ACT puede referirse a:

 Territorio de la Capital Australiana (Australian Capital Territory en inglés), distrito federal de Australia que alberga su capital (abreviatura y código postal oficiales).

 A.C.T, banda sueca de rock progresivo creada en 1996;
 ACT, discográfica alemana fundada en 1992;
 ACT, terapia de aceptación y compromiso por las siglas en inglés de Acceptance and Commitment Therapy;
 Asociación de Clubes de Traineras;
 Liga ACT, liga de remo creada por la Asociación de Clubes de Traineras;
 ACT Nueva Zelanda, partido político neozelandés;
 las siglas en inglés de Allied Command Transformation, Mando Aliado de Transformación.
 Actual, del tiempo presente. 

Siglas